Schleicher peut faire référence à:

 August Schleicher (1821-1868), linguiste allemand ;
 Elisabeth von Schleicher (1893-1934), assassinée par les nazis en même temps que son époux Kurt von Schleicher ;
 Johann Christoph Schleicher (1768-1834), botaniste d'origine allemande ;
 Kurt von Schleicher (1882-1934), militaire allemand, chancelier du Reich, assassiné au cours de la nuit des Longs Couteaux ;
 Regina Schleicher (née en 1974), cycliste allemande ;
 Régis Schleicher (né en 1957), membre d'Action directe ;
 Rüdiger Schleicher (1895-1945), juriste allemand et résistant ;
 Tim Schleicher (né en 1988), lutteur allemand ;
 Ursula Schleicher (née en 1933), femme politique allemande.

Voir aussi 
 Alexander Schleicher GmbH & Co, fabricant de planeurs
 Comté de Schleicher, un comté du Texas

Homonymie de patronyme